Atena () este o prefectură greacă. Reședința sa este Atena. Face parte din periferia Attica și din super-prefectura Atena-Pireu. Prefectura este foarte mică și foarte dens populată, reprezentând doar centrul aglomerației Atena.

Municipalități și comunități 

Atena